Bodholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bodholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Bodholmen (vid Kärpe, Lovisa), Nyland, 
 Bodholmen (vid Påsalö, Lovisa), Nyland,

Se även
Bodholm

Robotskapade Finlandförgreningar